Primus Classic 2021 – 10. edycja wyścigu kolarskiego Primus Classic, która odbyła się 18 września 2021 na trasie o długości ponad 197 kilometrów, biegnącej z Brakel do Haacht. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Wyścigi kolarskie w Belgii
UCI ProSeries 2021
2021 w Belgii